

Степаново — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Степаново — село, Воткінський район, Удмуртія
 Степаново — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область

Див. також 
 Степановка
 Стьопаново